Lasiophoma är ett släkte av svampar. Lasiophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasiophoma